(né en 1974), athlète libyen ;
 Endoğan Adili (né en 1994), footballeur suisse ;
  (né en 1976), artiste américaine ;
  (né en 1994), footballeur macédonien.